Regurgitationstyp är en sorts ljud som en läkare kan höra när läkaren lyssnar på hjärtat med stetoskop.

Karaktär
Det är karakteriserat av ett descendo, vilket kan uppstå i början av diastole, när blodet tränger tillbaka igenom aortaklaffarna.

Se även
Ejektionstyp

Medicin